Handley Page H.P.42 — британский 38-местный пассажирский самолёт разработки «Хэндли Пейдж» (Handley Page) конца 1920-х годов. 
Несмотря на интенсивную эксплуатацию восьми построенных машин в 1931—1939 гг.,за эти годы с ними не произошло ни одного серьёзного лётного происшествия; одна машина сгорела в ангаре в 1937 году, а семь оставшихся погибли в первый год Второй мировой войны.

История создания и службы 
В 1928 году авиакомпания Imperial Airways выдала Handley Page техническое задание на проектирование авиалайнера в двух вариантах — для европейских линий и для линий в Индии и Южной Африке. При проектировании эти варианты имели самостоятельные номера моделей — Н. Р.45 и H.P.42, но при запуске в серию обозначения заменили на H.P.42E (Eastern — Восточный, 5 экз.) и H.P.42W (Western — Западный, 3 экз.). Два варианта различались компоновкой пассажирского салона — «европеец» имел 38 мест (18 перед центропланом и 20 позади него), «африканец» — только 24 (12 + 12). Впоследствии машины при необходимости переоборудовались из европейского варианта в африканский и наоборот.

Этот медленный биплан успешно прослужил почти 9 лет в регулярной эксплуатации. Семь машин, доживших до начала Второй мировой войны, были реквизированы в ВВС Великобритании, из них один разбился в 1940 году (погибло восемь человек), а шесть погибли во время вынужденных посадок или вовсе на стоянке.

Все самолёты имели личные имена в память античных полководцев и героев легенд.

Особенности устройства 
Самолёт представлял собой четырёхмоторный полутораплан с характерным расположением моторов — два на полуплоскостях нижнего крыла и два в центре верхнего крыла. 

Машина, за исключением полотняной обшивки крыльев, была цельнометаллической. Характерной особенностью было рабочее место пилота в остеклённой кабине внутри фюзеляжа — аналогично современным авиалайнерам. 
Хвостовое оперение имело три горизонтальных руля и Антони Фоккер язвительно шутил, что этот самолёт «сам себе лобовое сопротивление».

На HP42 благодаря особенностям установки крыльев (одно вверху и одно над фюзеляжем) и моторов достигался низкий уровень шума в салоне.

Лётно-технические характеристики (H.P.42E)

Самолёт в массовой культуре

В кинематографе 
За недолгие годы своей карьеры самолёты H.P.42 и H.P.45 успели появиться примерно в дюжине фильмов (преимущественно документальных), из которых наиболее известными являются повествующий об одном дне из жизни аэродрома в Кройдоне "Air Post" Роя Локвуда (1934), авантюрная лента Майкла Кёртиса "Stolen Holiday" (1937) , аниме "Ведьмина служба доставки" производства Studio Ghibli (1989) и сериал "Убийства в Мидсомере".

В литературе 
H.P.45 представлен в серии комиксов бельгийского художника Роже Лелу Yoko Tsuno, (альбомы Message pour l'éternité и Anges et faucons).

В стендовом моделизме 
Сборные модели самолёта в масштабе 1:72 с 2019 года выпускает фирма "One Man Model": HP 42 Heracles (2019) и HP.42E (2021). Модель того же G-AAXC 'Heracles' в масштабе 1:144 производится фирмой "Airfix".

См. также 
 Handley Page Type W
сходные самолёты:
 Armstrong Whitworth Argosy
 Armstrong Whitworth Atalanta
 Armstrong Whitworth Ensign
 de Havilland DH.34
 de Havilland Hercules
 de Havilland Albatross
 Short Scylla
 Vickers Vulcan

Примечания

Источники 

 Banks, Francis Rodwell. I kept no diary: 60 Years with Marine Diesels, Automobile and Aero engines. London: Airlife Publications, 1978. .
 Barnes, C. H. Handley Page Aircraft since 1907. London: Putnam, 1976. .
 Barnes, C. H. Handley Page Aircraft Since 1907. London: Putnam & Company, Ltd., 1987. .
 Barnes, C. H. Shorts Aircraft since 1902. London: Putnam, 1967.
 Eleanor, Mary., Beggs Humphreys and D. W. Humphreys. The Scientific and Industrial Revolution of Our Time. Taylor & Francis, 2005. . 
 Clayton, Donald C. Handley Page, an Aircraft Album. Shepperton, Surrey, UK: Ian Allan Ltd., 1969. .
 Cooke, David Coxe. Transport Planes that Made History. London: Putnam, 1959.
 Jackson, Aubrey Joseph. British Civil Aircraft since 1919. London: Putnam, Second edition, 1973. .
 Jackson, Aubrey Joseph. British Civil Aircraft, 1919-1972, Volume 2. London: Putnam, 1988. .
 Swanborough, Gordon. "H.P. 42: First of the million milers". Air International, Vol. 42, No. 3, March 1992, pp. 139–144. ISSN 0306-5634.
 Sweetman, William. A History of Passenger Aircraft. Hamlyn, 1979. .
 Taylor, Michael John Haddrick and John William Ransom Taylor. Encyclopedia of Aircraft. Putnam, 1978.
 "The Handley Page type 42 commercial airplane (British): a metal sesquiplane." National Advisory Committee for Aeronautics, 1 December 1930. NACA-AC-131, 93R19549. 
 Votolato, Gregory. Transport Design: A Travel History. Reaktion Books, 2007. .
 Woodley, Charles. The History of British European Airways. Casemate Publishers, 2006. .

Ссылки 
 Handley Page H.P.42W (H.P.45) - история создания и службы 

 "Forty Passenger Airplane Use On European Airways", Popular Mechanics, February 1931
 "Color Cover Illustration of H.P.42", Popular Mechanics, March 1931
 "The World's Largest Airliner..." Popular Mechanics, Cutaway March 1931, drawing on pp. 394–395
 "Giant British Airliner." British Pathé newsreel via the Smithsonian

Бипланы
Пассажирские самолёты
Появились в 1930 году в Великобритании
Самолёты Handley Page